Njombe kan syfta på följande platser:

Tanzania 

 Njombe District Council, distrikt, 
 Njombe (vattendrag), 
 Njombe (regionhuvudort), 
 Njombe (region), 

Robotskapade Tanzaniaförgreningar